Refugio steht für:
 eine Schutzhütte in spanischsprachigen Gebieten
 Refugio, Stadt im Refugio County, Texas, Vereinigte Staaten
 Refugio County, County im Bundesstaat Texas, Vereinigte Staaten

Vereine:
 Refugio Bremen, Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in Bremen
 Refugio München, Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in München
 Sharehouse Refugio, Wohnprojekt in Berlin-Neukölln

Personen:
 Manuel del Refugio González Flores (1833–1893), mexikanischer Offizier und Politiker
 José Refugio Mercado Díaz (1942–2014), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Tehuantepec

Siehe auch:
 El Refugio